Фридерика Луиза Вильгельмина Прусская (; ) — прусская принцесса и королева Нидерландов.

Жизнь 
Вильгельмина — дочь короля Пруссии Фридриха Вильгельма II и его супруги Фридерики Луизы Гессен-Дармштадтской. Вышла замуж за своего кузена Виллема, короля Нидерландов. Перед отъездом в Нидерланды заказала художнику Иоганну Эрдману Хуммелю картину «Партия в шахматы во дворце Восс в Берлине», на которой изображены её берлинские друзья, анализирующие шахматную позицию на заседании Schadows Schachklub.

Дети

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 Вильгельмина Прусская 

Дети Фридриха Вильгельма II Прусского
Принцессы Пруссии
Принцессы Оранские